Die Liste der Gemeinden in Österreich nach Fläche bietet einen Überblick über alle Gemeinden in Österreich, die größer als 100 km² sind.

Gemeinden größer als 100 km² 
Die folgende Liste enthält alle 153 Gemeinden Österreichs mit einer Fläche von mehr als 100,00 km², sowie auch alle kleineren Statutarstädte und die flächenkleinste Gemeinde jedes Bundeslandes.

 Datenstand
 Gemeinden: 1. Jänner 2022
 Flächen: 31. Dezember 2021
 Einwohner: 

 Status
 SR = Statutarstadt, ST = Stadt, M = Marktgemeinde, leer = Gemeinde
Die jeweils flächengrößte  bzw. -kleinste Gemeinde jedes Bundeslandes (BL), sowie von jedem Status sind fett hervorgehoben. Wien ist das kleinste Bundesland, sowie die flächengrößte der 201 Städte.

Nach der Gemeindestrukturreform in der Steiermark liegen seit 2015 von den 68 Gemeinden über 150 km² 25 in der Steiermark, bis Ende 2014 waren es nur 5 Gemeinden.

Siehe auch 
 Liste der größten Gemeinden der Pfalz
 Liste der größten Fabrikflächen der Welt
 Liste der flächengrößten Gemeinden Deutschlands

Einzelnachweise 

!
Flache
GemeindenOsterreichflache